Musimi var en af Danmarks første leverandører af IP-telefoni, dvs. telefoni over internettet. Musimi blev købt af Tellio ApS ca 2005 men fortsatte som en selvstændig forretning indtil den 1. februar 2016. Musimi karakteriserede sig selv som et 'nørd'-selskab, da det hverken tilbød support eller salg af telefoner.

Brugerne af Musimi kunne bruge et debatforum til at diskutere deres problemer.

Der har på et tidspunkt været problemer med, at enkelte Musimikunder har fået hacket deres konto og ringet, uden selv at vide det, til dyre numre i bl.a. Afrika.

Kildeangivelser

Eksterne henvisninger 
 Firmaets officielle hjemmeside

Teleselskaber i Danmark